Босенко — фамилия.

Известные носители:
 Босенко, Алексей Валериевич (1958—2021) — советский и украинский учёный-философ; сын В. А. Босенко.
 Босенко, Валерий Алексеевич (1927—2007) — советский философ-марксист.
 Босенко, Владимир Андреевич (1925—1985) — художник, живописец.
 Босенко, Максим Степанович (1902 — ?) — колхозник, Герой Социалистического Труда.